Hans Helmuth (von) Lüttichau kan henvise til flere personer:

 Hans Helmuth von Lüttichau (1670-1732) (1670-1732) – en tysk-dansk officer
 Hans Helmuth von Lüttichau (1740-1801) (1740-1801) – dansk godsejer
 Hans Helmuth Lüttichau (overpræsident) (1794-1869) – overpræsident i København
 Hans Helmuth Lüttichau (1804-1857) (1804-1857) – dansk godsejer
 Hans Helmuth Lüttichau (1834-1889) (1834-1889) – dansk godsejer
 Helmuth Lüttichau (1868-1921) – dansk godsejer og politiker (Hans Helmuth Lüttichau)
 Hans Helmuth Lüttichau (officer) (1897-1958) – dansk officer